Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Haroon Ismail 6-3, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (campione)
 Rolf Gehring (primo turno)
 Christopher Mottram (semifinali)
 Uli Pinner (primo turno)

 Tony Giammalva (secondo turno)
 Éric Deblicker (primo turno)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Christophe Roger Vasselin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1980